Леонид Иванович Агурин (30 мая 1923 года — 17 марта 1993 года) — советский военный деятель, генерал-полковник авиации (16.12.1982). Заслуженный военный лётчик СССР.

Биография 
Родился 30 мая 1923 года в городе Москве. Из семьи рабочего. Окончил среднюю школу в 1940 году. В октябре 1940 года был призван в ряды Красной Армии и был направлен в авиационную школу. Окончил Бронниковскую военную авиационную школу пилотов в 1943 году.

С 11 октября 1943 года принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 108-го бомбардировочного Рижского Краснознамённого авиационного полка 36-й бомбардировочной Смоленской Краснознаменной авиационной дивизии 8-го Смоленского авиационного корпуса дальнего действия. В годы войны был лётчиком и командиром звена. Полк поддерживал боевые действия Красной Армии на центральном и прибалтийском участках фронта. Выполнял боевые вылеты на военные объекты и войска противника в Мемеле, Вильнюсе, Двинске, Минске, Выборге, Борисове, Резекне, Опочка, Петсери, Острове, Тильзите, Гумбиннене, Данциге, Кёнигсберге, Штеттине, Пиллау, Фишхаузене, Либаве (), Берлине, по аэродрому Болбасово и другим. Летал на бомбардировщике Ил-4.

В составе Авиации дальнего действия выполнил в 1943—1945 годах 73 боевых вылета на бомбардировку немецких войск, с боевым налётом в 418 часов ночью и 244 часа - днём.
 
После Победы продолжал службу в Советской Армии. В 1954 году окончил Военно-воздушную академию. Был заместителем командира полка, командиром авиационного полка Дальнего действия. Будучи командиром полка, одним из первых освоил посадку тяжелого бомбардировщика Ту-16 на ледовый аэродром в Северном Ледовитом океане.

С 1961 года командовал 79-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией (аэродром Чаган в районе Семипалатинске Казахстанской ССР). В 1966 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1968 года — командир 8-го отдельного бомбардировочного авиационного корпуса (Иркутск).

В 1975 году на аэродроме Белая произошло чрезвычайное происшествие — из-за столкновения двух самолётов на стояночных площадках и детонации боеприпасов сгорели 6 самолётов. Генерал Агурин был снят с должности. В том же 1975 году был назначен заместителем начальника, а в 1978 году - начальником Государственного научно-исследовательского института ВВС имени В.П. Чкалова (Ахтубинск).

Под его руководством проводились государственные испытания стратегического бомбардировщика Ту-160. Технический руководитель испытаний ракетного комплекса «Рельеф» на базе ракеты «Гранат». Обеспечивал выполнение значительно возросшего объема испытательных работ (комплексы А-50, Т-10 (Су-27), 9-12 (МиГ-29), «Рельеф» и других, систем вооружения Х-59М, Х-58, Х-31, изделий «115» (Х-15), изд.«117», изд.«125» (Х-55СМ), «254», «255», «170» (Р-77), «470» (Р-27), «520» и других). Провёл структурную реорганизацию института для более эффективного проведения испытательных работ. В 1982 году Л.И. Агурину присвоено воинское звание «генерал-полковник авиации». Оставил след и в истории Ахтубинска — добился строительства в городе большого микрорайона для лётчиков и персонала ГК НИИ ВВС.

С 1987 года — в отставке. Жил в Москве. Скончался 17 марта 1993 года.

Награды 
 Орден Ленина 
 Орден Октябрьской Революции 
 Два Ордена Красного Знамени (первый - 20.09.1944)
 Два Ордена Отечественной войны 1-й степени (26.05.1945, 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды 
 Медаль «За боевые заслуги» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Заслуженный военный лётчик СССР 
 Ленинская премия
 Медаль «За боевое содружество» III степени (Венгрия, 20.06.1980)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 15.03.1971)
 Медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 26.11.1979)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (Монголия, 29.12.1981)
 Медаль «Братство по оружию» (Польша, 12.10.1979)
 Медаль «За укрепление братства по оружию» (Болгария, 06.05.1980)
 Медаль «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 11.03.1985)

Память 
 Именем Л. И. Агурина названа улица в городе Ахтубинске.
 В Ахтубинске на доме № 12 по улице Лавочкина в 2019 году установлена мемориальная доска в его честь.

Примечания

Источники 
 Биография на сайте «Энциклопедия испытателей» .

Литература  
 Лобов В. И., Португальский Р. М., Рунов В. А. Военная элита России. Советский период. 1917-1991. — М.: «Вече», 2010. — ISBN 978-5-9533-4686-3.

Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова
Персоналии:Ахтубинск
Генерал-полковники авиации (СССР)
Делегаты XXVI съезда КПСС